Art of Fighting peut désigner :
Art of Fighting : une série de jeux vidéo ;
Art of Fighting : le premier jeu de la série ;
Art of Fighting 2 : le second jeu de la série ;
Art of Fighting 3: The Path of the Warrior : le troisième jeu de la série ;
Art of Fighting Anthology : une compilation des jeux vidéo de la série.